Söderkulla är ett bostadsområde i Malmö. 

Söderkulla ligger vid Trelleborgsvägen och Inre ringvägen. Munkhättegatan delar Söderkulla i två delområden, Västra Söderkulla och Östra Söderkulla. Båda delarna består av flerfamiljshus med bostadsrätter, byggda på 1960-talet. Flera matbutiker finns i området.
Söderkulla gränsar till Nydala, Hermodsdal och Lindängen, och är delvis ett område som byggdes under miljonprogrammet.

I Västra Söderkulla finns Söderkullaskolan (F-9), med ca 1700 elever, och Söderkulla förskola.

I Östra Söderkulla finns Tornfalkens förskola, med 6 avdelningar.

Noter

Externa länkar 
 Bebyggelseregistrets miljöbeskrivning Västra Söderkulla
 Bebyggelseregistrets miljöbeskrivning Östra Söderkulla

Fosie
Miljonprogrammet